L'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI) è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (con l'esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). È quindi più specifico dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), il cui paniere rappresenta i consumi di una famiglia italiana media (comprendendo, quindi, anche quelle la cui persona di riferimento sia ad esempio un libero professionista o un pensionato). 

È l'indice che viene utilizzato come base per l'adeguamento degli affitti o degli assegni di mantenimento (dovuti al coniuge separato).

Nella seguente tabella sono riportate le variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Bibliografia
https://web.archive.org/web/20110811015810/http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/variaz1a.html
https://web.archive.org/web/20101113194035/http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/indici_nazionali_foi.xls
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_FOI1B2010

Voci correlate
 Affitto
 Indice dei prezzi al consumo

Economia d'Italia
Numeri indice